Een verkeersweg:
 N958 (België)
 N958a (België)
 N958 (Nederland), zie Provinciale weg 958

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing